— это синтоистские боги, которые появились спонтанно, не имели определенного пола и возникли в одиночестве, в отличие от тех, кто возник как пара богов мужского и женского пола . Согласно «Кодзики», в эту группу богов входят: «Дзёка сансин» (Три бога сотворения), «Котоамацуками» (Особые небесные боги) и два первых бога из «Камиёнанаё» (Семь поколений эпохи богов). Сразу после появления в Такамагахаре они «не дали себя увидеть». (Букв.: «Сокрыв свой облик». По толкованию Такэда Юкити «Растворившись, скрылись между небом и землей»). В Нихон сёки рассказ об этих пяти богах опущен.  

Два бога хиторигами, Кунинотокотати-но Ками и Амэноминакануси-но ками, поручили паре богов Идзанаги и Идзанами создать землю в циркулирующей соленой воде, которая существовала под небесами в то время: «Закончите дело с этой носящейся по морским волнам землей и превратите ее в твердь».

Список богов Хиторигами по Кодзики 
«Котоамацуками»
«Дзёка сансин»
  
  
  
  
  

«Котоамацуками»

Примечания

Литература 
 《八百万の神々 日本の神霊たちのプロフィール》，戶部民夫著，新紀元社，1997年12月。ISBN 4883172996
 《神道の本 八百万の神々がつどう秘教的祭祀の世界》，學習研究社，1992年3月。ISBN 4051060241

Ссылки 

Японские божества
Синтоизм
Незавершённые статьи о японской мифологии